Коломи́ец () — фамилия украинского происхождения. Известные носители:

А 
 Коломиец, Авенир Каленикович (1905—1946) — украинский театральный режиссёр, журналист, поэт, прозаик, драматург, редактор, издатель.
 
 Коломиец, Алла Сергеевна (1924—1976) — российский искусствовед, японист.
 
 Коломиец, Артём Михайлович (род. 1964) — украинский сёгист.

В

Д 
 Коломиец, Дарья Юрьевна (род. 1988) — украинская телеведущая, радиоведущая, диджей, модель.
 Коломиец, Дмитрий Валерьевич (1973—2022) — украинский военный лётчик, Герой Украины.
 Коломиец, Дмитрий Викторович (род. 1979) — российский политик, депутат ГД РФ 6-го созыва.

Е 
 Коломиец, Евгений Валентинович (1986) — российский борец вольного стиля.

И 
 Коломиец, Инна Антоновна (1921—2005) — украинский советский скульптор.

Л 
 Коломиец, Людмила Михайловна (1956—2011) — советская гандболиста.

М 
 Коломиец, Максим Викторович (род. 1968) — российский военный историк и писатель.
 Коломиец, Марина Геннадьевна (род. 1972) — российская футболистка.
 Коломиец, Михаил Маркович (1918—2010) — советский и российский военачальник, начальник управления по вводу систем противокосмической обороны и предупреждения о ракетном нападении Министерства обороны СССР (1963—1984).

Н

О 
 Коломиец, Ольга Кирилловна (1894—1977) — советский учёный, селекционер сахарной свёклы, лауреат Ленинской премии.

П

С 
 Коломиец, Стефан Владимирович (1896—1970) — советский военачальник, генерал-майор.

Т 
 Коломиец, Трофим Калинович (1894—1971) — советский военачальник, генерал-лейтенант.

Ф 
 Коломиец, Фёдор Степанович (1910—1994) — советский партийный и хозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда.

Ю

См. также 
 
 
 Коломийцы
 
 Коломийка
 
 Коломойский
 
 Коломыя